Неизвестный солдат:
 «Неизвестный солдат» — роман Вяйнё Линна 1954 года
 Памятник неизвестному солдату
 Памятник неизвестному солдату (Санкт-Петербург)
 Памятник неизвестному солдату (Минск)
 Памятник неизвестному солдату (Волгоград)
 Памятник неизвестному матросу (Одесса)
 Памятник неизвестному матросу (Новороссийск)
 Памятник неизвестному солдату (Новокузнецк)
 Памятник неизвестному солдату (Новосибирск)
 Памятник неизвестному солдату (София)
 Памятник неизвестному солдату (Стерлитамак)
 Мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны»

 
 
 Памятник Вечной Славы (Киев)

См. также 
 Памятники неизвестному солдату — список известных памятников.
 Памятник неизвестному матросу
 Памятник Воину-освободителю
 Неизвестный бунтарь